Die Spiele der 17. Junioren-A-Weltmeisterschaft im Jahre 1993 fanden im Zeitraum vom 26. Dezember 1992 bis zum 4. Januar 1993 in Schweden, statt. Die B-Gruppe wurde in Lillehammer und Hamar, Norwegen, ausgespielt und die C-Gruppe in Odense und Esbjerg, Dänemark.

Insgesamt nahmen 24 Mannschaften teil, allerdings gab es im Vorfeld der Weltmeisterschaften erstmals ein Qualifikationsturnier, dessen Sieger sich für die C-WM qualifizierte. Eine Besonderheit gab es bei der A-WM; die Meisterschaft startete mit einer Mannschaft der Tschechoslowakei, die ab 1. Januar 1993 aufgrund der Auflösung dieses Landes als vereinigte Auswahl der neugegründeten Staaten Tschechien und Slowakei weiterspielte (Mannschaft der Tschechischen und der Slowakischen Republik). Des Weiteren nahm Russland den Startplatz des Titelverteidigers GUS ein, dessen Mannschaftskader bereits beim WM-Sieg größtenteils aus russischen Spielern bestanden hatte. Am Ende des Turniers wurde die U20-Auswahl Kanadas zum nunmehr sechsten Mal Weltmeister.

A-Weltmeisterschaft 
Die A-Weltmeisterschaft wurde in den schwedischen Städten Falun, Gävle, Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Skutskär und Uppsala ausgetragen.

Spiele

Abschlusstabelle

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Titel, Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

First All-Star-Team

Second All-Star-Team

B-Weltmeisterschaft 
Die B-Gruppe wurde in Lillehammer und Hamar, Norwegen, ausgetragen.

Spiele und Abschlusstabelle

Auf- und Absteiger

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

C-Weltmeisterschaft 
in Odense und Esbjerg, Dänemark

Qualifikation zur C-Weltmeisterschaft 

Gruppe 1  (in Riga, Lettland)
Die erste Qualifikationsgruppe wurde vom 10. bis 13. November 1992 im lettischen Riga ausgetragen.

Gruppe 2  (in Minsk, Belarus)
Die zweite Qualifikationsgruppe wurde vom 10. bis 13. November 1992 im belarussischen Minsk ausgetragen.

Finale (in Riga, Lettland)

Das Finale der Qualifikation wurde am 15. November 1992 ausgetragen, an dem die beiden Gruppensieger teilnahmen.

Vorrunde

Finale und Platzierungsspiele

Abschlussplatzierung der C-Weltmeisterschaft

Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

Weblinks 
 Die Junioren-Weltmeisterschaft bei hockeyarchives.info (frz.)
 WJC History: 1993 - Gavle, Sweden bei The Sports Network

1993
Weltmeisterschaft der Junioren
Weltmeisterschaft der Junioren
Weltmeisterschaft der Junioren, 1993
Weltmeisterschaft der Junioren, 1993
Weltmeisterschaft der Junioren, 1993
Sportveranstaltung in der Gemeinde Uppsala
Sportveranstaltung in Falun
Sportveranstaltung in Gävle
Gemeinde Bollnäs
Gemeinde Hofors
Gemeinde Hudiksvall
Sportveranstaltung in Lillehammer
Sportveranstaltung in Hamar
Eishockeywettbewerb in Odense Kommune
Sportveranstaltung in Esbjerg Kommune
Uppsala